Sherpa (volk), een Tibetaans volk in Nepal en het noorden van India
Sherpa (taal), de taal van dit volk
sherpa (beroep), een voorklimmer en drager van bagage tijdens bergexpedities
Sherpa (organisatie), een Franse stichting gericht op anti-corruptie
Sherpa (uitgeverij), een Nederlandse uitgever van stripboeken
sherpa's (scouting), in de Nederlandse scouting de meisjes tussen 14 en 17 jaar oud